Cividatesi – abitanti di Cividate Camuno
Cividatesi – abitanti di Cividate al Piano